Darko Božović – calciatore montenegrino
 Draško Božović – calciatore montenegrino
 Ivan Božović – calciatore serbo
 Milivoje Božović – cestista montenegrino
 Nevena Božović – cantante serba
 Petar Božović – attore serbo
 Radoman Božović – politico serbo